La Recopa d'Europa de futbol 1998-99 fou la trenta-novena edició i última de la Recopa d'Europa, o Copa de Campions de Copa de clubs de futbol en categoria masculina. En aquesta edició, després de la qual va desaparèixer la competició com a producte de la profunda remodelació de les competicions europees que tindria lloc llavors, van participar 49 clubs pertanyents a 48 federacions nacionals diferents.

La final, disputada a partit únic, va enfrontar al RCD Mallorca amb el SS Lazio a l'estadi Villa Park, a Birmingham, on va vèncer l'equip italià per 2-1.

Ronda preliminar 

|}

Quadre final

Primera ronda 

|}

Segona ronda 

|}

Quarts de final 

|}

Semifinals 

|}

Final

Enllaços externs 
 Dades d'aquesta edició a la pàgina oficial de la UEFA  
 Resultats a Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 
 Recordatori de la final d'aquest edició a NOTAS DE FUTBOL 
 Brevissim resum noticia de la final  
 Transcripció de narracions de TVE a Balears després de la final  (Secció Programa Especial pàgs 455-475)  

Recopa d'Europa de futbol
Competicions futbolístiques del 1998
Competicions futbolístiques del 1999